Mirko Müller, né le 12 novembre 1974 à Löbau, est un patineur artistique allemand.

Biographie

Carrière sportive 
Il remporte avec Peggy Schwarz la médaille de bronze en couple aux Championnats du monde de patinage artistique 1998 à Minneapolis.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Jekatarina Silnitzkaja (2 saisons : 1993-1995)
 Peggy Schwarz (4 saisons : 1996-2000)
 Sarah Jentgens (1 saison : 2001-2002)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique allemand
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en novembre 1974
Naissance à Löbau
Naissance en République démocratique allemande